Balthazar Getty – attore statunitense, figlio di John Paul Getty III
Estelle Getty – attrice statunitense
Jean Paul Getty – imprenditore e collezionista d'arte statunitense
John Paul Getty III – nipote di Jean Paul Getty
Mark Getty – fotografo e imprenditore britannico, nipote di Jean Paul
Talitha Getty – attrice e modella olandese

Altro
Getty – programma dei sistemi operativi Unix
Getty Conservation Institute – istituzione culturale
Getty Images – agenzia fotografica statunitense
Getty Oil – compagnia petrolifera statunitense
Getty Museum – museo di Los Angeles
Getty Villa – museo di Malibù
Famiglia Getty – famiglia statunitense